1.B Hrvatka rukometna liga za žene u sezoni 1996./97. je predstavljala drugi rang prvenstva te je igrana u dvije skupine: Sjever i Jug.

Ljestvice

Sjever

Jug

Poveznice i izvori 
 1.A HRL 1996./97.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1997/1998, Zagreb, 1997.

1996-97
ž-1B